Open Road (in lingua inglese Strada aperta) può riferirsi a:

Open Road – album di Gary Barlow
Open Road – canzone di Gary Barlow, estratta dall'omonimo album
Open Road – canzone di Bryan Adams estratta dall'album Room Service
Open Road – album dei Cowboy Junkies
Open Road – album di Donovan